Schloss Landsberg ist der Name
eines Schlosses bei Ratingen in Nordrhein-Westfalen, siehe Schloss Landsberg (Ratingen)
eines Schlosses bei Meiningen in Thüringen, siehe Schloss Landsberg (Meiningen)

Siehe auch:
 Burg Landsberg